Als Kabinett Salmond werden zwei schottische Regierungen unter dem First Minister Alex Salmond (SNP) bezeichnet:
 Kabinett Salmond I, von den schottischen Grünen tolerierte Minderheitsregierung, 2007–2011
 Kabinett Salmond II, auf absolute Mehrheit gestützte SNP-Alleinregierung, seit 2011